Le mot machin est un  pantonyme désignant un objet voire une personne, employé essentiellement par dérision ou à la suite d'un trou de mémoire. Les mots  » et  en sont des équivalents.

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (3109) Machin est un astéroïde de la ceinture principale, nommé en l'honneur d'Arnold Machin.
 En mathématiques, la formule de Machin exprime le nombre  à l'aide de la fonction arc tangente. On peut l'utiliser pour obtenir des valeurs approchées de .

Sciences humaines et sociales 
 Le  à Nantes, le général de Gaulle qualifie de « machin » l'Organisation des Nations unies.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Rita et Machin est une série télévisée d'animation, adaptée de la bande dessinée éponyme.

Littérature, bande dessinée et théâtre 
 Dans le Livre des esperitz, le plus ancien traité démonologique conservé en français (), Machin est un grand-duc des Enfers.
 Machin Shin est une créature immatérielle du cycle La Roue du temps, de Robert Jordan.
 Machin-Chouette est une pièce de théâtre de Marcel Achard, créée en 1964.
 Rita et Machin est une série de bandes dessinées pour la jeunesse de Jean-Philippe Arrou-Vignod et Olivier Tallec, dont le premier opus a été publié en 2006.

Musique 
 Machin, ou Le Très Véritable Groupe Machin, est un groupe français de folk rock.

Philatélie 
 Les timbres au type Machin, dessinés par Arnold Machin, sont des timbres-poste à l'effigie de la reine Élisabeth II, d'usage courant au Royaume-Uni depuis 1967.

Patronyme 

 Alfred Machin (1877-1929), un cinéaste français ;
 Antonio Machín (1903-1977), un chanteur cubain ;
 Arnold Machin (1911-1999), un sculpteur et dessinateur britannique, notamment connu pour les timbres-poste au type Machin ;
 Carlos Machín (1958-), un cycliste espagnol ;
 Claude Machin (1921-1978), un enfant acteur français, fils d'Alfred ;
 Gastón Machín (1983-), un footballeur argentin ;
 John Machin (1680-1751), un mathématicien britannique, notamment connu pour la formule qu'il a découverte en 1706 et qui lui a permis de calculer les cent premières décimales du nombre  ;
 José Machín (1996-), un footballeur international équatoguinéen ;
 Marc Machin (1982-), un délinquant français, surtout connu pour avoir été la victime d'une erreur judiciaire ;
 Pablo Machín (1975-), un footballeur puis entraîneur espagnol ;
 Paul René Machin (1918-2003), un écrivain français ;
 Roger Machin (1926-2021), un arbitre international français de football.

Toponyme 

 Machin, un canton de l'Ontario (Canada) ;
 L'Amne Machin, un sommet de  situé dans le xian de Maqên (préfecture autonome tibétaine Golog, Qinghai, Chine), à l'extrémité orientale de la cordillère du Kunlun ;
 le cerro Machín, un volcan de la Colombie.

Références